Bomenbuurt (Haarlem), een buurt in de stad Haarlem (Noord-Holland)
Bomenbuurt (Nijmegen), een buurt in de stad Nijmegen (Gelderland)
Bomenbuurt (Sneek), een wijk in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)